Eryngium agavifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av August Heinrich Rudolf Grisebach. Eryngium agavifolium ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Martornar
agavifolium